Karel Felix Sardinský (Carlo Felice Giuseppe Maria, 6. dubna 1765 – 27. dubna 1831) byl vévoda savojský, piemontský, aostský a král sardinský v letech 1821 až 1831.

Původ 
Karel se narodil jako jedenácté dítě a pátý syn sardinského krále Viktora Amadea III. Jeho matka Marie Antonie Bourbonská byla nejmladší dcerou španělského krále Filipa V. z rodu Bourbonů a jeho druhé manželky Alžběty Farnese. Vyrůstal v početné rodině, většina jeho sourozenců se dožila dospělosti.

Karlovi bratři 
 Karel Emanuel IV. (1751–1819), sardinský král
 Amedeus Alexandr (1754–1755)
 Viktor Emanuel I. (1759–1824), sardinský král
 Mořic Josef Maria (1762–1799)
 Josef Benedetto (1766–1802)

Karlovy sestry 
 Marie Alžběta Charlotta (1752–1753)
 Marie Josefína Luisa (1753–1810), manželka Ludvíka XVIII. a královna francouzská
 Marie Tereza (1756–1805), provdala se za bývalého francouzského krále Karla X.
 Marie Anne (1757–1824)
 Marie Kristýna Josefína (1760–1768)
 Marie Karolína Antonie (1764–1782), provdala se za budoucího saského krále Antonína

Život 
6. dubna 1807 se Felix v Turíně oženil s princeznou Marií Kristýnou Amálií Neapolsko-Sicilskou, dcerou neapolsko-sicilského (od roku 1816 Království obojí Sicílie) krále Ferdinanda I. a jeho první ženy Marie Karolíny. Manželství zůstalo bezdětné a tím vymřela hlavní linie Savojského domu.
Proto po Felixově smrti nastoupil na trůn Karel Albert z vedlejší savojské linie – Savojsko-Carignanské.

Tituly a oslovení 
 6. dubna 1765 – 12. března 1821: Jeho Královská Výsost vévoda z Genevois
 12. března 1821 – 27. dubna 1831: Jeho Veličenstvo král Sardinie

Vývod z předků

Odkazy

Externí odkazy 
 

Sardinští králové
Savojští vévodové
Savojští
Narození v roce 1765
Úmrtí v roce 1831
Narození v Turíně
Úmrtí v Turíně
Katoličtí panovníci
Panovníci, kteří abdikovali
Muži
Narození 6. dubna
Úmrtí 27. dubna